XAI, ou xai, est un sigle ou un code pouvant faire référence à :

  Explainable artificial intelligence, une méthode d'explicitation des résultats donnés par l'intelligence artificielle ;
 code AITA de l'aéroport de Xinyang-Minggang, de la ville-préfecture de Xinyang, en République populaire de Chine ;
 code ISO 639-3 du kaimbé, une langue amérindienne du Brésil.

ne pas confondre avec 
 ХАІ (écrit en caractères cyrilliques) : sigle de l'Université nationale aérospatiale Joukovski - Institut d'aviation de Kharkov, en Ukraine.